INAVI puede hacer referencia:

 al Instituto Nacional de Vitivinicultura (Uruguay) (INAVI), de Uruguay; o
 al Instituto Nacional de la Vivienda (Venezuela).